TT kan syfta på:

 TT – en nationell nyhetsbyrå i Sverige, se TT Nyhetsbyrån
 TT –  en astronomisk tidsskala, se Terrest Tid
 TT – ett datorspel, se Transport Tycoon
 TT – nationalitetsbeteckning för motorfordon i Trinidad och Tobago
 TT – en teknik för vektorfonter, se TrueType
 TT – smeknamn för en byggnad i Malmö, se Turning Torso
 TT – ett ölmärke, se Three Towns
 TT – Tourist Trophy - benämning på olika motortävlingar tex Isle of Man TT
 T.T. – signatur för sportjournalisten Torsten Tegnér
 TT-koppling – en typ av elektriskt jordningssystem
 TT Mobile – en tadzjikisk teleoperatör
 TT-skala – en modelljärnvägsskala
 Isle of Man TT –en motorcykeltävling
 tt – språkkod för tatariska
 .tt – Trinidad och Tobagos toppdomän